Archedamos () ist der Name von:

 Archedamos (Gymnasiarch) in Akrai
 Archedamos (Archon in Amphissa)
 Archedamos (Olympionike) aus Elis
 Archedamos (Archon in Chaironeia)
 Archedamos (Aitolier), Aitolischer Heerführer und Gesandter in Rom